O sikuani é uma língua da família linguística guahibo falada na Colômbia.

Fonologia 
No sikuani há seis vogais:

As vogais podem realizar-se nasais em contato com as consoantes nasais (m, n) ou com a fricativa glotal (h). Na variante oriental (Parawá) se registra uma tendéncia a abrir a vogal média posterior /o/ que se troca /a/.

A língua sikuani registra quince fonemas consonates:

A africada  en contato com as vogais anteriores (i, e) pode realizar-se palatalizada . A fricativa labial  varia livremente com a labiodental  e com a aspirada , A oclusiva dental  da variante oeste (Waü), na variante de leste (Parawá) se apresenta aspirada .

Vocabulário 
Vocabulário da flora e fauna emprestado das línguas aruaques (a maioria são empréstimos das línguas Japurá-Colômbia):

Bibliografia 
 Meléndez, Miguel A. (2014). Préstamos arawak (achagua, piapoco y piapoco-achagua) a la lengua sikuani. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas 14(1): 173-218. Campinas.

Ver também 
 Línguas guahibo

Sikuani